est une expression anglaise signifiant « en public à Barcelone ». Elle peut faire référence à :

 , vidéo de Bruce Springsteen sorti le  ;
 , vidéo d'Elton John sorti le .

Voir aussi